Grad u Danskoj:
 Solrød Strand, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Solrød (općina), općina u regiji Zeland